

Persone
 Elizabeth Plater-Zyberk (1950) – architetto e urbanista statunitense
 Emilia Plater (1806-1831) – patriota polacca
 Steve Plater (1972) –  pilota motociclistico britannico

Altro
 Duany Plater-Zyberk & Company (DPZ) – studio di architettura e urbanistica